Остап'ївська сільська рада — Полтавська область, Великобагачанський район
 Остап'ївська сільська рада — Тернопільська область, Підволочиський район